Нова-Келча () — село и одноимённая община в округе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1404 году.

В селе есть римо-католический костел, построенный в 1780 году в стиле барокко-рококо. Из соседнего затопленного села Большая Домаша остался только римо-католический костел св. Стефана-короля, построенный в 1851 году в стиле классицизма, обделанный каминной стеной и местным кладбищем.

Население 
В селе проживает 361 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 99,43 %.

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 95,74 %,
 греко-католики — 1,99 %,
 протестанты — 0,28 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной конфессии — 1,99 %.

Примечания 

Населённые пункты Словакии